Lettres philosophiques („Philosophische Briefe“) steht für:

 Philosophische Briefe (Tschaadajew) (Lettres philosophiques adressées à une dame) von Pjotr Jakowlewitsch Tschaadajew 
 Lettres philosophiques (Voltaire) (auch bekannt als „Lettres anglaises“) von Voltaire

Siehe auch
 Philosophische Briefe